Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung (BESSY — нем. «Берлинское сообщество электронного накопительного кольца для синхротронного излучения») — исследовательское учреждение, расположение в районе Берлина Адлерсхоф. Было основано 5 марта 1979 года, в настоящий момент эксплуатирует единственный синхротрон 3-го поколения в Германии (BESSY II). Изначально принадлежало Научному сообществу Готфрида Вильгельма Лейбница, с 1 января 2009 года входит в состав Берлинского центра Гельмгольца материалов и энергии.

На накопительном кольце BESSY II располагается радиометрическая лаборатория , BESSY II является европейским стандартом электромагнитного излучения.

Получаемое синхротронное излучение используется как в науке, так и в промышленности. Помимо пользователей, использующих каналы вывода на долговременной основе (Общество Макса Планка,  (BAM),  (PTB)), доступ к излучению для реализации конкретных проектов получают и исследовательские группы из других институтов и университетов.

BESSY I 
Синхротрон BESSY I был введён в эксплуатацию 19 декабря 1981 года и находился в районе Берлина Вильмерсдорф. Накопитель имел периметр около 60 м, энергия электронного пучка варьировалась от 200 до 800 МэВ. После демонтажа в 1999 году, часть оборудования была передана германскими властями проекту  в Иорданию.

BESSY II 
Начало строительных работ нового синхротрона BESSY-II состоялось 4 июля 1994 года в районе Берлина Адлерсхоф. 4 сентября 1998 года ускоритель заработал. В кольце периметром 240 метров циркулируют электроны в 350 сгустках с энергией до 1.7 ГэВ, имеется 46 выводов излучения из разнообразных магнитных элементов (вигглеры, ондуляторы, дипольные магниты). Полная энергия, потребляемая синхротроном, составляет 2.7 МВт.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Наука в Берлине
Специализированные источники синхротронного излучения
Адлерсхоф